Волжа́нка:

 Волжанка () — род растений семейства розовые.
 Волжанка — ива пурпурная (), народное название.
 «Волжанка» — лечебно-столовая минеральная вода.
 «Волжанка» — кондитерская фабрика в Ульяновске.
 «Волжанка» — бренд производителя рыболовных снастей ППМ.
 «Волжанка» — российский женский футбольный клуб из Чебоксар.

Топоним 
 Казахстан 
 Волжанка — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 
 Россия
 Волжанка — река в Тверской и Новгородской областях.
 Волжанка — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Волжанка — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Волжанка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Волжанка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Волжанка — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 
 Волжанин
 Волжанчик
 Волжанский